Les lettres SCOT peuvent correspondre à :
 SCOT pour Schéma de Cohérence Territoriale.
 SCOT pour Social Construction of Technology.

Voir aussi